Ventas con Peña Aguilera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ventas con Peña Aguilera (ort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Ventas con Peña Aguilera (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar